Dankeskirche ist der Name verschiedener Votiv- und anderer Kirchen:

 Dankeskirche (Bad Nauheim)
 Dankeskirche (Benrath)
 Dankeskirche (Berlin-Tiergarten)
 Dankeskirche Wedding, Berlin
 Heimkehrer-Dankeskirche, Bochum
 Maria-Magdalenen-Kirche (Bovenau)
 Dankeskirche (Braunschweig)
 Dankeskirche (Düsseldorf)
 Dankeskirche (Frankfurt am Main)
 Dankeskirche (Gröpelingen)
 Dankeskirche (Halbe), Brandenburg
 Dankeskirche (Hamburg-Hamm)
 Dankeskirche (Hamburg-Rahlstedt)
 Dankeskirche (Hürth)
 Dankeskirche (Kiel-Holtenau)
 Dankeskirche (München)
 Dankeskirche (Sehlen)
 Dankeskirche (Odenheim)
 Dankeskirche (Urfeld)

Liste (Kirchengebäude nach Name)